Ленне:
 Ленне (Нижняя Саксония)
 Ленне (приток Везера)
 Ленне (приток Рура)
 Ленне, Петер Йозеф (1789—1866) — прусский ландшафтный архитектор